Змагання з омніуму серед чоловіків на Чемпіонаті світу з трекових велоперегонів 2017 відбулись 15 квітня.

Результати

Скретч 
Спортсмени здолали 40 кіл (10 км).

Темпова гонка 
Відбулось 36 спринтів, за які переможець отримував по одному очкові. Крім того, 20 очок нараховувалося/віднімалося за виграш/програш кола відповідно.

Гонка на вибування 
Спринти відбувалися кожні два кола; останній спортсмен у кожному спринті вибував.

Гонка за очками і фінальна класифікація 
Очки з попередніх трьох дисциплін перейшли в гонку за очками, у якій вирішувалася фінальна класифікація. Загалом спортсмени здолали 100 кіл (25 км).

Примітки 

Омніум (чоловіки)
Чемпіонати світу з трекових велоперегонів — омніум (чоловіки)